«Грейсфилд» () — дебютный американо-канадский фильм ужасов режиссёра Матье Рата. В США и Канаде фильм вышел 21 июля 2017 года. В России фильм вышел 27 июля 2017 года.

Сюжет 
Главный герой после аварии, в которой потерял нерождённого ребёнка и свой собственный глаз, отправляется вместе с женой и друзьями в коттедж своего босса для того, чтобы весело провести выходные и наладить отношения с женой. Всё происходящее с ним вокруг он записывает на свой протез глаза, являющийся мини-видеокамерой. Во время их совместной игры в карты на веранде коттеджа в небе возникает свечение, сопровождающееся падением метеорита. Главный герой вместе с лучшим другом отправляются на поиски небесного тела. С этого момента веселье сменяется на борьбу за жизни друзей, исчезающих бесследно один за другим, и за свою собственную.

Ссылки 
 https://www.imdb.com/title/tt4464394/?ref_=nv_sr_srsg_0